Tagespost steht für
Die Tagespost
Die Tagespost (Potsdam) (gegr. 1946, Verlags-G.m.b.H. Franz Steiner und Willi Linke, Potsdam)
Augsburger Tagespost (1948–1949, Vorgängerblatt der Deutschen Tagespost)
Fränkische Tagespost 
Gmünder Tagespost
Hannoversche Tagespost 
Lingener Tagespost
Tages-Post (Linz) (1866–1944)
Speyerer Tagespost 
Südost Tagespost (1945–1987, zuvor 1856–1877 als (Grazer) Tagespost)

Siehe auch: Daily Mail